Abel Gaborit (1934-2019), prêtre et organiste français ;
 Danielle Gaborit-Chopin (1940-), historienne de l'art française ;
 Jean Gaborit, homme politique français ;
 Jean-René Gaborit (1939-), historien français de l'art ;
 Félix Gaborit (1867-1944), homme politique français ;
 Mathieu Gaborit (1972-), écrivain français ;
 Robin Gaborit (1991-), joueur professionnel de hockey sur glace français.